Оле́г Серге́ев: Сергеев, Олег Васильевич (1905—1942) — советский кинорежиссёр.
 Сергеев, Олег Владимирович (род. 1975) — российский легкоатлет, спринтер.
 Сергеев, Олег Вячеславович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Сергеев, Олег Сергеевич (1940—1999) — советский футболист.

Примечания